Por Hess pode estar à procura de:
 Damian Hess - rapper estadunidense mais conhecido como MC Frontalot;
 Rudolf Hess (1894-1987) - foi um político alemão;
 Sônia Hess de Souza - empresária brasileira, presidente da Dudalina; 
 Victor Franz Hess (1883-1964) - foi um físico austríaco;
 Walter Rudolf Hess - Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1949;
 HESS - um sistema de telescópios de observação de raios gama cósmicos, baptizado em homenagem a Victor Hess

Desambiguação